O komi-permyak (no cirílico: Коми-Пермяцкӧй; no latino: Komi-Permyatsköy) é uma língua fino-úgrica relacionada com o komi e o udmurte. É falado na região da Permyakia no curso alto do rio Kama, Rússia. Escreve-se usando o alfabeto cirílico e é co-oficial com o russo no distrito semi-autônomo da Permyakia. Tem aproximadamente 116.000 falantes. Muitos deles são bilingües e utilizam também o russo.

Dialetos 
O komi-permyak tem três principais dialetos: o setentrional (no norte da Permyakia, nas margens dos rios Kama e Kosa), o meridional (no sul da Permyakia, na bacia do rio Inva) e o do Alto Kama (no oblast de Kirov). O komi-permyak também inclui o dialeto komi-yazva, falado por duas mil pessoas em várias pequenas vilas na parte noroeste do Krai de Perm, próximo ao rio Yazva. Os dialetos do komi-permyak estão relacionados aos dialetos meridionais do komi.

Alfabeto

Ver também 
 Línguas fino-permianas

Línguas da Rússia
Línguas permianas